Sūrān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Sūrān-e Soflá, ort, Kermanshah, 
 Sūrān (kommunhuvudort i Iran), Sistan och Baluchistan, 

Robotskapade Iranförgreningar